Villepinte, Aude
 Villepinte, Seine-Saint-Denis